Graben může být:

 Graben (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Graben (okres Český Krumlov) – zaniklá vesnice
 Graben (kanton Bern) – obec ve švýcarském kantonu Bern
 Graben (Vídeň) – třída, jedna z nejznámějších ulic ve Vídni
 Graben-Neudorf – obec v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Graben, termín z geologie označující příkopovou propadlinu na povrchu tělesa, která vzniká propadem horninového bloku podél rovnoběžných zlomů